Владимир Васильевич Марков (11 июля 1947 года, Павловский Посад, Московская область) — советский, российский учёный в области механики и прикладной математики. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.

Биография 
Родился в семье профессионального военного, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза лётчика-истребителя
В. В. Маркова. В 1956 году с родителями переехал в Москву. Среднюю школу окончил с серебряной медалью. От отца приобрёл интерес к авиации.
 
В 1965 году поступил на механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, который окончил в 1970 году. Дипломную работу выполнил под руководством В. А. Левина.

С 1970 года учился в аспирантуре МИАН им. В. А. Стеклова, с 1973 года — младший научный сотрудник МИАН. Кандидат физ.-мат. наук (1974), научный руководитель Л. И. Седов.

Д-р физ.-мат. наук (1989). Вед. научный сотрудник Математического института им. В. А. Стеклова РАН. Сотрудничает также в Институте механики МГУ, Институте автоматизации проектирования РАН.

Научная деятельность 
Область научных интересов: газодинамические течения с экзотермическими процессами, с учётом переноса излучения, движения твёрдых и жидких частиц; распространение неодномерных и нестационарных фронтов детонации, инициирование и угасание детонации.

Награды 
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации за цикл работ «Инициирование и распространение волн детонации в открытом пространстве» (2002, с В. А. Левиным, Г. Г. Чёрным, А. А. Борисовым, С. М. Когарко, А. А. Васильевым, В. П. Коробейниковым (посмертно), В. В. Митрофановым (посмертно))

Примечания

Ссылки 
 профиль на сайте Math-net.ru

Механики России
Механики СССР
Сотрудники МИАН
Сотрудники НИИ механики МГУ
Сотрудники ИАП РАН
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники